Acquanegra puede referirse a:
Acquanegra Cremonese, comuna de la provincia de Cremona
Acquanegra sul Chiese, comuna de la provincia de Mantua